Константин Христов Узунов е български просветен деец от средата на XIX век в Македония.

Биография 
Константин Узунов е роден в град Охрид, тогава в Османската империя, днес в Северна Македония, в българския род Узунови. Баща му Христо Узунов е сред малкото жители на Охрид, който знае да чете по славянски – като се учил в Шкодра в 1830 година, а брат му е общественикът Димитър Узунов. Константин Узунов се прехранва като шивач и междувременно е учител в родния си град между 1855 - 1860 година. След това заминава да учи в Русия, но същата година умира там.

Родословие

Бележки 

Български просветни дейци от Македония
Български учители
Родени в Охрид
Узунови